«Lean On» () — песня американской группы Major Lazer совместно с французским продюсером DJ Snake при участии датской певицы Карен Мари Эрстед (MØ), выпущенная 2 марта 2015 года на лейблах Mad Decent, Because (в Европе) и Warner (в Австралии) в качестве первого сингла с 3-го студийного альбома Peace Is the Mission. Сингл получил платиновый статус в США, Великобритании, Австралии, Италии и других странах.
По данным IFPI, «Lean On» стал пятым самым успешным синглом 2015 года во всём мире и одним из бестселлеров всех времён с глобальным тиражом 13,1 млн.

История 
Музыка содержит жанр Дэнсхолл и Танцевальная музыка. Музыкальное видео поставил режиссёр Tim Erem, и снято оно было в Индии (ND Studios, Karjat, Kaul Heritage City, Vasaiв Maharashtra). Некоторые сцены досняты в Стокгольме.

В клипе показываются главным образом национальные танцы Индии. Основную роль исполнила MØ. Девушка на протяжении всего видеоряда поет и танцует вместе с индийскими танцовщицами. Периодически в клипе показываются танцующие продюсеры проекта Major Lazer: Diplo, Snake, Jillionaire и Walshy Fire. Танцы происходят в Индийских дворцах, на их наружных площадках и лестницах, около них и на крыше автобуса, который проезжает мимо бедных жилых кварталов. Также в клипе MØ купается в бассейне с лепестками роз и поёт, сидя на роскошной кровати в дворце.

К марту 2015 года видео просмотрели более 1,80 млрд раз на канале YouTube — это 10-й результат среди всех видеороликов, а к апрелю 2018 года — превысило 2,3 млрд просмотров.

Список композиций 
Цифровые загрузки
 «Lean On»  — 2:56

Ремиксы (цифровые загрузки)
 «Lean On»  — 4:38
 «Lean On»  — 3:24
 «Lean On»  — 3:18
 «Lean On»  — 5:09
 «Lean On»  — 6:17
 «Lean On»  — 4:07
 «Lean On»  — 1:56
 «Lean On»  — 4:56
 «Lean On»  — 3:51
 «Lean On» - 4:03
 «Lean On»  — 3:39
 «Lean On»  — 4:39
 «Lean On»  — 4:43
 «Lean On»  — 4:45
 «Lean On»  — 4:12
 «Lean On» (Dimitri Vegas & Like Mike Remix) (при участии MØ и DJ Snake) — 3: 02

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Песни 2015 года
Песни DJ Snake
Синглы, возглавлявшие хит-парад Nederlandse Top 40
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад России
Синглы, возглавлявшие хит-парад СНГ
Песни Major Lazer
Песни MØ
Синглы, возглавлявшие Billboard Dance/Electronic Songs
Песни, написанные Дипло